Доне́ц — фамилия.

Известные носители 
 
 Донец, Анатолий Дмитриевич (1927—1988) — советский инженер.
 Донец, Андрей Анатольевич (род. 1981) — украинский футболист.
 
 Донец, Евгений Денисович (род. 1935) — советский и российский физик-экспериментатор, один из первооткрывателей нобелия и лоуренсия.
 Донец, Зинаида Сергеевна (род. 1928) — паразитолог.
 Донец, Ирина Николаевна (род. 1976) — российская и голландская волейболистка.
 Донец, Михаил Иванович (1883—1941) — украинский певец, народный артист УССР.
 Донец, Никита Борисович (род. 1992) — российский хоккеист.
 Донец, Станислав Юрьевич (род. 1983) — российский пловец.
 Донец, Татьяна Анатольевна (род. 1980) — украинский политик.

См. также 
 Донец-Захаржевский — дворянский род потомков казацкого полковника XVII в. Григория Донца, основавшего город Изюм.
 Донец-Тессейр, Мария Эдуардовна (1889—1974), оперная певица, народная артистка УССР.